Niemcy:
 Köln-Blumenberg – dzielnica Kolonii
 Köln-Blumenberg – stacja kolejowa w Kolonii

Zobacz też:
 Blumenberg